

Geografia 
 Francia
 Préchacq-Josbaig – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Préchacq-les-Bains – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Préchacq-Navarrenx – comune nella regione della Nuova Aquitania